Хоэнкирхен (Мекленбург) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Хоэнкирхен (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.